Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2022 fand vom 10. bis 19. Juni im Foro Italico in Rom statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die dreizehnte offiziell von der FIVB ausgetragene Weltmeisterschaft. Die Norweger Anders Mol und Christian Sørum gewannen das Finale der Männer gegen die Brasilianer Renato Lima und Vitor Felipe. Damit gewannen die amtierenden Olympiasieger und Europameister erstmals auch die Weltmeisterschaft. Dritter wurden die Brasilianer André Loyola Stein und George Wanderley. Bei den Frauen siegten die Brasilianerinnen Duda und Ana Patrícia im Endspiel gegen die Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson. Die Deutschen Svenja Müller und Cinja Tillmann belegten den dritten Platz, nachdem das Bronze-Spiel gegen die Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré wegen einer Verletzung Heidrichs abgebrochen werden musste. Deutschland stellte insgesamt fünf Teams bei diesem Turnier. Die Schweiz war mit drei und Österreich mit vier Duos vertreten.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 48 Mannschaften an. Jeder Kontinent war durch mindestens ein Team vertreten.

In zwölf Vorrundengruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde direkt. Die acht übrigen Gruppendritten ermittelten in vier Ausscheidungsspielen die „Lucky Loser“ für die nächste Runde. Dort ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Die 96 Mannschaften spielten um ein Preisgeld von insgesamt einer Million US-Dollar. Die neuen Weltmeister und Weltmeisterinnen erhielten jeweils 60.000 Dollar pro Duo.

Spielplan 
Die Auslosung für die Vorrundengruppen fand am 31. Mai 2022 in Jūrmala statt.

Frauen

Gruppenspiele

Hauptrunde

Männer

Gruppenspiele

Hauptrunde

Qualifikation 
Von den 48 Startplätzen pro Geschlecht wurden 25 Plätze über die Weltrangliste der FIVB vergeben, wobei die drei besten Ergebnisse der letzten vier Turniere maßgeblich waren. Gastgeber Italien erhielt dabei zwei garantierte Startplätze. Weitere 20 Plätze wurden über Qualifikationen in den fünf Kontinentalverbänden ausgespielt. Für die restlichen drei Plätze gab es Wildcards.

Medien 
In Deutschland übertrug Sportdeutschland.TV die Spiele in einem kostenlosen Livestream. International waren die Partien in einem Livestream der FIVB zu sehen.

Austragungsort 
Die Weltmeisterschaft wurde im Foro Italico ausgetragen. Das Stadion war bereits Austragungsort der WM 2011.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen beim DVV
 Informationen bei beach-volleyball.de

Einzelnachweise 

2022
Volleyballveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Rom
Volleyballwettbewerb in Italien